Чемпионат России по самбо — соревнование по самбо за звание чемпиона России. Впервые был проведён в 1992 году. Проводится ежегодно.

Чемпионаты России по самбо